Sportspaladset kan henvise til:

 Sportspaladset (Kijev), en sportsarena i Ukraine
 Sportspaladset (Rostov ved Don), en sportsarena i Rusland
 Berliner Sportpalast, en sportsarena i Tyskland, hvori Joseph Goebbles holdt Sportpalasttalen